Богомил може да се отнася за:

 Богомил, българско лично име;
 Богомил, средновековен български свещеник и духовен учител на движението на богомилите;
 Богомил (село);
 Аргирохори, село в Тесалия, Гърция, със старо име Вогомил.